

События 
 До 839 года король Уэссекса Эгберт является правителем всей Англии. Принимает титул бретвальды («правителя бриттов»). Борьба с Уэльсом и с викингами.
 Император Византии дал охранную грамоту еврейским кораблям.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 828 году
 1 сентября — Абдуллах ибн Ахмад ибн Ханбаль, мусульманский правовед и богослов.
 Борис I — правитель Болгарии.
 Ибн Кутайба — исламский богослов, известный толкователь Корана, хадисовед, факих.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 828 году
 Абу аль-Атахия — первый арабский философ-поэт.
 Асад ибн аль-Фурат — ифрикийский кади, начавший арабское завоевание Сицилии.
 Аль-Асмаи — арабский грамматик, филолог-фольклорист, антологист.
 Балдрик (герцог Фриуля).
 Ибн Хишам — средневековый арабский учёный из Басры.
 28 августа — Идрис II, сын Идриса I, основателя династии Идрисидов в Марокко, халиф.
 Никифор — патриарх Константинопольский

См. также

Примечания